Rożewe – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie aleksandryjskim
 Rożewe – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie starosamborskim